Dessy bezeichnet:
 Dessy, Dorf in der französischen Gemeinde Mieussy

Dessy ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Dessy (1907–1983), italienischer Schauspieler
 Christophe Dessy (* 1966), belgischer Fußballspieler und -trainer
 Elisabetta Dessy (* 1957), italienische Schwimmerin und Model
 Jean-Paul Dessy (* 1963), belgischer Komponist, Cellist und Dirigent